

Винеторі () — комуна у повіті Галац.
 Винеторі () — село у повіті Галац. Входить до складу комуни Винеторі.
 Винеторі () — комуна у повіті Ясси.
 Винеторі () — село у повіті Ясси. Входить до складу комуни Винеторі.
 Винеторі () — комуна у повіті Мехедінць.
 Винеторі () — село у повіті Мехедінць. Входить до складу комуни Винеторі.
 Винеторі () — комуна у повіті Муреш.
 Винеторі () — село у повіті Муреш. Адміністративний центр комуни Винеторі.
 Винеторі () — комуна у повіті Вранча.
 Винеторі () — село у повіті Вранча. Входить до складу комуни Винеторі.
 Винеторі () — село у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Горбенешть.
 Винеторі () — село у повіті Ясси. Входить до складу комуни Попрікань.
 Винеторі () — село у повіті Констанца. Входить до складу комуни Печиняга.
 Винеторі () — село у повіті Телеорман. Входить до складу комуни Ліса.
 Винеторі () — село у повіті Арад. Входить до складу комуни Мішка.
 Винеторі () — село у повіті Клуж. Входить до складу комуни Чуча.
 Винеторі () — село у повіті Ілфов. Входить до складу комуни Петрекіоая.

Винеторі () — село у Ніспоренському районі.

Див. також 
 Винеторі-Нямц — село у повіті Нямц в Румунії.
 Винеторі-Нямц (комуна)
 Винеторій-Марі — село у повіті Джурджу в Румунії.
 Винеторій-Міч — село у повіті Джурджу в Румунії.
 Винеторій-Міч (комуна)